The Black Album () — название нескольких музыкальных альбомов:
 The Black Album — название, под которым известен альбом Metallica одноимённой группы, выпущенный в 1991 году.
 The Black Album — студийный альбом британской панк-группы The Damned, выпущенный в 1980 году.
 The Black Album — студийный альбом американского певца и музыканта Принса, выпущенный в 1994 году.

См. также 
 Чёрный альбом (альбом группы «Кино»)